Laetmonice — рід багатощетинкових червів родини Aphroditidae. Включає 28 видів.

Види 
 Laetmonice arenifera (Horst, 1916)
 Laetmonice batheia Horst, 1916
 Laetmonice benthaliana McIntosh, 1885
 Laetmonice brachyceras (Haswell, 1883)
 Laetmonice brevihastata (Ehlers, 1918)
 Laetmonice britannica McIntosh, 1900
 Laetmonice conchifera (Horst, 1916)
 Laetmonice dolichoceras (Haswell, 1883)
 Laetmonice dubiosa Horst, 1916
 Laetmonice filicornis Kinberg, 1856
 Laetmonice hystrix (Savigny in Lamarck, 1818)
 Laetmonice iocasica Wu, Hutchings, Murray & Wu, 2021
 Laetmonice japonica McIntosh, 1885
 Laetmonice malayana Horst, 1916
 Laetmonice moluccana (Horst, 1916)
 Laetmonice nitida Treadwell, 1926
 Laetmonice nuchipapillata (Augener, 1906)
 Laetmonice parva (Horst, 1916)
 Laetmonice pellucida Moore, 1903
 Laetmonice producta Grube, 1877
 Laetmonice rugosa Horst, 1916
 Laetmonice tunicata Barnich, Beuck & Freiwald, 2013
 Laetmonice uschakovi Jirkov, 1989
 Laetmonice viridescens Horst, 1917
 Laetmonice willemoesi McIntosh, 1885
 Laetmonice wonda Hutchings & McRae, 1993
 Laetmonice wyvillei McIntosh, 1885
 Laetmonice yarramba Hutchings & McRae, 1993

Примітки 

Phyllodocida
Роди кільчастих червів